Âne est un nom qui fait référence le plus souvent à l'Âne commun, mais aussi à :

Âne 
 Âne, nom vernaculaire donné à diverses espèces de mammifères quadrupèdes
 Âne, nom vernaculaire donné plus couramment à l'Âne commun (Equus asinus)
 Liste des races asines

Ane 
 Ane (Overijssel), village néerlandais

ANE

Sigle 

ANE est un sigle qui peut faire référence à :
 Ancient Near East (en français, Proche-Orient ancien), un ensemble de cultures qui se sont épanouies du Néolithique jusqu'à l'Antiquité tardive au Proche-Orient ;
 .

Code 
ANE est un code qui peut faire référence à :
 .

Voir aussi 
 

Code
Acronyme